Колонија Веинтиуно де Марзо има више значења:

 Колонија Веинтиуно де Марзо, Ла Иедрита (Санта Марија де лос Анхелес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Веинтиуно де Марзо, Марио Мунгија (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику